Udai Chandra Pradhan (1949 - ) é um botânico Nepalês

Atualmente trabalha na Austrália onde pesquisa Ericaceae, Araceae e Orchidaceae.

Algumas espécies descritas por Pradhan
Arisaema intermedium Blume var. biflagellatum (Hara) Pradhan (1990).
Arisaema verrucosum Schott var. utile (Hook.f. ex Schott) Pradhan (1990).
Bulbophyllum careyanum Spreng. var. crassipes (Hook.f.) Pradhan (1979).
Chusua nana (King & Pantl.) Pradhan (1979).
Coelogyne sect. Micranthae Pradhan  (1979).
Corybas himalaica (King & Pantl.) Pradhan (1976).
Dendrobium sect. Actinomorpha Pradhan (1979).

Obras publicada por Pradhan
 Indian Orchids: Guide Identif. & Cult. 2: 331 (1979).
 Himalayan Cobra-Lilies (Arisaema) Bot. & Cult.: 59 (1990).
 Sikkim-Himalayan Rhododendrons: 74 (1990).

Referências
 

Botânicos do Nepal